Golovin je priimek več oseb:
 Fjodor Aleksejevič Golovin, general-admiral Ruske carske vojne mornarice
 Nikolaj Jakolevič Golovin, sovjetski general
 Aleksej Fjodorovič Golovin, sovjetski general
 Sergej Nikolajevič Golovin, sovjetski general
 Peter Golovin, psevdonim slovenskega plesalca, koreografa in režiserja ruskega rodu